Flirting with Fate – film del 1916 diretto da Christy Cabanne
Flirting with Fate – film del 1938 diretto da Frank McDonald